De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1994/95 werd gehouden op zaterdag 24 juni 1995 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Borussia Mönchengladbach versloeg VfL Wolfsburg met 3-0.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Bundesliga 1994/95
2. Bundesliga 1994/95
DFB-Pokal 1994/95

1995
Borussia Mönchengladbach
VfL Wolfsburg
Bekervoetbal 1994/95
Sportevenement in Berlijn